SC2 peut faire référence à :
 Sauvetage au combat de niveau 2
 StarCraft II, un jeu vidéo,

Sc2 peut faire référence à :
 deuxième nervure subcostale dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes,